Piiponsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Piiponsaari (ö i Norra Österbotten), Nivala-Haapajärvi, 
 Piiponsaari (ö i Lappland), Östra Lappland, 
 Piiponsaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar